North Hampton désigne :

 North Hampton (Saint-Louis), Missouri
 North Hampton (New Hampshire)
 North Hampton (Ohio)

Homonymie de localités aux États-Unis